

Aziende 
 Moby Media Group – compagnia mediatica afgana
 Moby Lines – compagnia di navigazione italiana

Musica 
 Moby – musicista statunitense
 Moby – album di Moby del 1992